Le pont de Cocody est un pont routier à haubans en cours de construction à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il doit relier les communes de Cocody et du Plateau. C'est le cinquième pont de la ville.

Les travaux ont été lancés le  et c'est le groupe chinois China Road and Bridge Corporation (CRBC) qui exécutera les travaux.

Financés à hauteur de 77,5 milliards F CFA prêtés par la banque islamique de développement, les travaux devraient s'achever en mars 2022. Avec les constructions adjacentes – échangeurs, deux viaducs et haubans – le coût global des investissements est de 105 milliards FCFA.

Notes et références 

Pont de Cocody
Pont en Côte d'Ivoire
Viaduc en Côte d'Ivoire
Pont franchissant un bras de mer
Pont routier
Pont à haubans
Pont en cours de construction